Четвертий комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу був розіграний у парс'юті. Змагання пройшли о 13:15 за місцевим часом 4 березня 2012 року.
Результати парс'юту не стали особливо сенсаційними. Перемогу вдруге поспіль на цьому чемпіонаті світу француз Мартен Фуркад. З третьої стартової позиції на другу прогресував швед Карл Юхан Бергман, який до самого фінішу змагався з Фуркадом за перемогу. На третє місце з тринадцятим стартовим номером прогресував росіянин Антон Шипулін. Серед українців відзначився Андрій Дериземля, який із 42-им стартовим номером став 22-им. А Артем Прима і Сергій Семенов набагато погіршили свої стартові позиції і вилетіли навіть з очкової зони (тобто, з ТОП-40). Не стартували чотири спортсмени: Євгеній Устюгов (№ 30) (Росія), Михаїл Клетчеров (№ 49) , Красімір Анев (№ 52), Володимир Ілієв (№ 57) (всі троє — представники Болгарії). Єдиним, хто відстрілявся на нуль став естонець Роланд Лессінг, а італієць Крістіан Де Лоренці найбільше серед усіх прогресував — стартувавши 60-им, він фінішував 37-им, відігравши 23 позиції. І жоден із спортсменів не відстав на коло.

Результати

Посилання 
Офіційний сайт IBU
 Офіційні результати на сайті IBU
 Переможний дубль Мартена Фуркада
 Офіційний сайт чемпіонату
 Календар IBU
Сайт Федерації біатлону України:
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів
 Фотографії

Чемпіонат світу з біатлону 2012
Парс'юти на чемпіонатах світу з біатлону
2012 у біатлоні
Березень 2012